Список лучших бомбардиров в истории Кубка европейских чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА посезонно.

Лучшие бомбардиры по сезонам 
Лучшие бомбардиры по сезонам.

Кубок европейских чемпионов УЕФА (1955—1992)

Лига чемпионов (с 1992)

По игрокам

Лучшие бомбардиры за всё время 
Лучшие бомбардиры (топ-50) за всё время.
Жирным цветом выделены футболисты, выступающие в ЛЧ в сезоне 2022/23. Курсивом выделены действующие футболисты, не игравшие в ЛЧ в сезоне 2022/23.

См. также 
 Лучшие бомбардиры Кубка обладателей кубков УЕФА
 Лучшие бомбардиры Кубка УЕФА и Лиги Европы
 Лучшие бомбардиры Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин
 Лучшие бомбардиры Юношеской лиги УЕФА

Примечания 

Клубные турниры УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
Списки футболистов